De Heemen (Woldendorp), een buurtje in de Nederlandse gemeente Eemsdelta in het noorden van de provincie Groningen
 De Heemen (Westerwolde), een buurt in de Nederlandse gemeente Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen